Haller István (1591–1657) küküllői főispán
 Haller István (?–1710) erdélyi gubernátor
 Haller István (1880–1964) újságíró
 Haller István (1896–1971) gazdálkodó, politikus

Jegyzetek